Вирсен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Вирсен, Карл Давид аф (1842—1912) — шведский поэт, литературный критик, постоянный секретарь Шведской академии.
 Вирсен, Стина (род. 1968) — шведская художница, иллюстратор.